Rio Zêzere — rio português
Castelo do Zêzere — edificação militar nas margens do rio do mesmo nome, no concelho da Barquinha
Dornelas do Zêzere — freguesia portuguesa do concelho da Pampilhosa da Serra
Ferreira do Zêzere — concelho português banhado pelo rio do mesmo nome
Ferreira do Zêzere (freguesia) — freguesia sede do concelho anterior
Santa Marinha do Zêzere — freguesia portuguesa do concelho de Baião

Desambiguações de topônimos